Bærentzen ist der Familienname folgender Personen:
 Kim Bærentzen (1905–1999), dänischer Fechter
 Margot Bærentzen (1907–1983), dänische Fechterin
 Otto Bærentzen (1868–1943), dänischer Fechter